

Biologia 
 XXX – aberrazione cromosomica nota anche come Sindrome della tripla X

Cinema 
 xXx – film con Vin Diesel del 2002
 xXx 2: The Next Level (xXx: State of the Union) – film del 2005, sequel di xXx
 xXx - Il ritorno di Xander Cage – film del 2017, terzo capitolo della saga

Televisione 
 xxx – nei cartoni animati, scritto su bottiglie per indicare un superalcolico

Codici 
 XXX – codice ISO 4217 riservato per indicare assenza di transazioni valutarie.
 XXX – prefisso standard in codice Morse per le comunicazioni urgenti

Informatica 
 .xxx – dominio di primo livello riservato a siti contenenti materiale sessualmente esplicito

Musica 
 XXX – album di Miguel Bosé del 1987
 XXX – video dei Negrita del 1993
 XXX – album di Scialpi del 1994
 XXX – album dei Negrita del 1997
 XXX – album degli ZZ Top del 1999
 XXX – album di Danny Brown del 2011
 X X X – singolo dei L'Arc~en~Ciel del 2011
 XXX – album degli Asia del 2012
 XXX – brano musicale di Kendrick Lamar con la partecipazione degli U2 del 2017

Altro 
 XXX – abbreviazione di origine anglosassone per "baci, baci, baci", comunemente usata negli SMS o in altri messaggi brevi come forma di saluto finale
 XXX – trenta nel sistema di numerazione romano
 XXX – riferimento ad Amsterdam, derivante dalle tre croci che compaiono nella bandiera della città
 XXX – marca di birra della Mackeson's Brewery
 xXx – è un simbolo Straight edge
 XXX – leggendolo in inglese "ecsecsecs", simile a Sex-Sex-Sex, riferito a materiale di genere pornografico
 XXX - Tipologia di party per coppie swingers lanciato a Roma da due coppie scambiste XXX